Who's Looney Now? – film del 1914 prodotto dalla Biograph Company
 Who's Looney Now? – film del 1917 diretto da Al Christie
 Who's Looney Now – film del 1936 diretto da Leslie Goodwins